Wangford (Forest Heath) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Wangford (Waveney) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Wangford with Henham – civil parish